Duli peut faire référence à :
 Duli, un village du Népal ;
 Đuli, un village du Monténégro ;
 le duli-gey, une langue de l'Adamaoua.